Zona universitària, zona on es concentren diversos campus i facultats d'una o diferents universitats.
 Zona Universitària, Barcelona.
 Estació de Zona Universitària, estació del metro de Barcelona.
 Estació de Zona Universitària (Trambaix), estació del Trambaix.
 Arreplegats de la Zona Universitària, colla castellera universitària de la Zona Universitària.